Сислей () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сислей, Альфред (1839—1899) — французский живописец-пейзажист английского происхождения, представитель импрессионизма.
 Сислей, Томер (род. 1974) — французский актёр и сценарист еврейского происхождения.
 См. также 
 «Эль Танке Сислей» — уругвайский футбольный клуб из города Флорида.